Ву́лиця Будіндустрі́ї — назва вулиць у населених пунктах колишнього СРСР.

Вулиця Будіндустрії — вулиця в Києві.
 Вулиця Будіндустрії — вулиця в Черкасах.

Вулиця Будіндустрії — вулиця в Череповці.

Вулиці